Ду Бојс има више значења:
 Ду Бојс (Илиноис)
 Ду Бојс (Небраска)